Роберт Уильям Тревор Ки (, ) — английский спортивный комментатор и бывший игрок в крикет. Он представлял  и является бывшим членом сборной Англии в тестовых матчах и однодневных международных матчах.

Будучи праворуким , Ки выступал в разных возрастных группах за команду «Кент» с одиннадцати лет, продвигаясь вверх до дебюта в  в 1998 году. Он восемь раз выступал в первом классе и 4 раза в Списке А за молодёжную сборную Англии и был членом команды, выигравшей в 1998 году . В 1999 году, после сезона, в котором он набрал большое количество очков, Ки был вызван в .

После травмы , Ки дебютировал в тестах против Индии в 2002 году. Он совершил турне по Австралии во время , где оправдал себя, опередив более опытного игрока. Его дебют в однодневных международных турнирах состоялся в 2003 году против Зимбабве, однако вскоре после этого он был исключён из обоих составов. Травма  позволила Ки вернуться в состав сборной Англии на серию против Вест-Индии в 2004 году. В первом матче серии он набрал свою первую  очков в тестах, а позже в первом классе он набрал 221 очко. Это выступление, а также 93 очка, которые он набрал в третьем тесте, позволили ему стать одним из пяти . Последние тестовые матчи Ки провел во время тура Англии в Южную Африку в 2004/05 годах, где ему удалось набрать 152 очка, и, несмотря на возвращение в 2009 году во время , он оставался на задворках отбора.

Ки стал капитаном команды «Кент» по окончании  после отставки . Он привёл «Кент» к титулу чемпиона второго дивизиона чемпионата графства в 2010 году, двум выходам в финал  и финалу . Он ушёл в отставку с поста капитана «Кента» по окончании , и капитаном клуба стал Джеймс Тредвелл. У Ки был всего один сезон отдыха от капитанской должности, так как Тредвелл затем сам ушёл в отставку, а Ки был назначен вместо него и был капитаном команды графства ещё два года до конца сезона 2015 года.

Ки был постоянным комментатором на телеканале Sky Sports TV, освещающим крикет, ещё будучи игроком команды «Кент». Его также можно увидеть в качестве студийного комментатора на телеканале во время освещения международных туров в Англии в межсезонье.

В апреле 2016 года Ки объявил о своём уходе из всех видов крикета.

Детство и личная жизнь 
Роберт Ки родился в  (Лондон), в семье Тревора и Линн Ки. Ки рос в спортивной семье: его мать играла за женскую команду Кента по крикету, отец играл в клубный крикет в Дерби, а сестра Элизабет играла за команду младшей школы, где однажды сделала . Сам Ки был увлечённым спортсменом; он также играл в теннис за команду Кента.

Он учился в начальной школе Уорсли-Бридж, где школа выиграла Кубок района Бромли и Кубок Кента по крикету. Его выступления привели к тому, что он был включен в состав юношеской команды округа до одиннадцати лет, после чего , тренер молодёжной команды крикетного клуба округа Кент, стал его наставником. Позже он посещал  в Ли (Лондон), и  в Бекенхеме, где сдал десять экзаменов .

Ки часто критиковали за его вес, и в начале своей карьеры он весил 16 стоунов (около 102 кг), пока  не посоветовал ему «держать ухо востро». Сам Ки сказал по этому поводу: «Я никогда не буду самым атлетически выглядящим парнем, но я чертовски подтянут по сравнению с тем, каким я был в 19 или 20 лет».

Ки женат на Флёр, с которой у него есть дочь Аалия и сын Харрисон.

Молодость и ранняя карьера 
Ки сыграл свои первые матчи во  за команду Кента в 1995 году в возрасте шестнадцати лет. Он оставался постоянным игроком команды второго чемпионата на протяжении всего сезона 1996 года и первой половины сезона 1997 года. К тому времени он сделал две своих первых сотни за команду Кента:  146 очков против второй команды  и нот-аут 139 против второй команды .

После этих выступлений Ки вошёл в состав молодёжной сборной Англии (до 17 лет) для участия в Международном юношеском турнире, который проходил на Бермудах. Растущая репутация Ки как бэтсмена значительно укрепилась благодаря его выступлениям на этом турнире, где он занял второе место среди всех участников турнира, набрав 184 пробежки при  48. Выступления Ки помогли Англии выиграть турнир; она опередила юношескую сборную Ирландии на одно очко.

Ки вернулся в Англию, чтобы провести два матча со второй командой «Кента», а затем присоединился к  для участия в серии молодёжных тестов против . В серии из трёх тестов Ки сделал две полсотни, и получил место в составе команды для участия в  1998 года в Южной Африке. Играя в верхней части команды, Ки набрал в общей сложности 206 очков, благодаря чему Англия выиграла турнир, а его лучшее выступление пришлось на поражение от , где Ки набрал 57 очков.

После дебюта в  против команды «» в начале сезона 1998 года, в котором Ки набрал 15 очков, он провёл почти полный сезон. Свою первую сотню в первом классе он записал на свой счёт в игре против , заработав 101 очко в победном иннинге. Он добавил вторую сотню (115) в игре против , после чего вернулся в состав юношеской сборной Англии до 19 лет для участия в серии против . В однодневной серии ему пришлось нелегко, он набрал всего 36 очков в трёх матчах, но в итоге стал лучшим бомбардиром молодёжных тестов, набрав 377 очков при среднем показателе 62,83.

Отечественная карьера 

 начался для Ки с вызова в  для участия в турне по Зимбабве, которое проходило в январе и феврале. На протяжении пяти матчей тура он боролся за количество пробежек, не сумев перевалить за 26 ни в одной из подач. Всего за календарный год Ки набрал одну сотню — 125 против , и закончил год с 1309 пробежками во всех соревнованиях.  оказался ещё более разочаровывающим: всего 700 пробежек при среднем показателе менее 20.

В  Ки выступил лучше, он сделал четыре сотни в первом классе, в том числе один — против гастролирующих пакистанцев. Его наивысший результат в сезоне и карьере на тот момент был достигнут в финальной игре — он набрал 132 очка в дождливом матче против . Его результаты на протяжении всего сезона убедили национальных селекторов включить его в состав Национальной академии, которая отправилась в зимнее турне по Австралии, где он продемонстрировал свои способности, набрав 177 очков в игре против австралийских коллег.

Он продолжил свою хорошую игру и в , когда за счёт своей результативности получил приглашение сыграть за  против команды Шри-Ланки. Он набрал 77 очков в ничейном матче, а позже в том же сезоне дебютировал в тестовом матче против Индии. Однако после своего дебюта в тестах он лишь однажды в том же году преодолел отметку 50. В следующем году он сохранил своё место в составе команды для участия в тестах против Зимбабве, несмотря на то, что в игре против  он сделал всего один иннинг, набрав 129 очков. Однако после исключения из состава команды результаты Ки, казалось, улучшились: он сделал 140 очков в игре против Ноттингемшира, чтобы обеспечить победу Кента, и в течение оставшейся части сезона стабильно делал около 40 пробежек за иннинг.

В  Ки впервые вышел на пик формы, набрав в общей сложности 2486 пробежек во всех соревнованиях. В это число вошли «величественные» нот-аут 118 в матче открытия сезона против Глостершира, во время которого Ки не оставил противникам ни единого шанса. 2 июня он достиг рубежа в тысячу пробежек за сезон, что стало самой ранней датой достижения этого рубежа с 1978 года, и продолжил серию, включавшую пять сотен в семи иннингах. Затем он был вызван в состав сборной Англии на серию против Вест-Индии, где Ки сыграл два ключевых иннинга: 221 на Лордсе и второй иннинг нот-аут 93, выиграв третий тест для Англии. После этой серии Ки вернулся на домашнюю арену и завершил сезон двумя очередными победами: 131 в играх против  и .

После зимней международной серии в Южной Африке Ки вернулся к домашней игре в составе команды «Кент». Хотя сезон не был столь успешным, как в предыдущем году, он всё равно набрал более 1500 пробежек. В том числе он набрал две сотни в одном матче против «», во втором из которых он разделил с   количество очков за партнёрство на третьей калитке — 323. В конце сезона Ки был назначен новым капитаном команды графства Кент после отставки Дэвида Фултона, и эту роль он взял на себя, чтобы повысить свои шансы на возвращение в сборную Англии.

В его первый сезон в качестве капитана его результаты ухудшились, о чём председатель совета директоров Кента по крикету, , сказал в конце сезона: «Его преданность команде, вероятно, повлияла на его собственную форму». Тем не менее, он был назначен капитаном команды Ингленд А в матче против Пакистана и привёл Кент к пятому месту в высшей лиге . В следующем сезоне Ки привёл команду Кента к серебряным медалям, вернувшись к своей лучшей форме. Он сделал восемь сотен и набрал в общей сложности 2267 пробежек во всех соревнованиях, а также привёл «Кент» к финалу  2007 года, в котором «Кент» победил «Сассекс» и «Глостершир» и завоевал трофей. Однако позже Ки был признан виновным в «серьёзном несогласии с судьями» после своего спорного удаления в финале.

Он продолжал зарабатывать очки и в 2008 году в матче с гастролирующими новозеландцами он сделал нот-аут 178 и «прочно занял свое место в рейтинге тестов». После ухода  с поста капитана сборной Англии, Ки рассматривался некоторыми СМИ как потенциальный кандидат на эту должность. Однако сезон закончился для Ки неудачно: под его капитанством «Кент» впервые опустился во второй эшелон Чемпионата графств, а Ки также был оштрафован на 1250 фунтов стерлингов за комментарии, которые он сделал по поводу решения комиссии ECB по питчу в августе.

Ки взял свою первую  в первоклассном крикете в заключительный день ничьей Кента с  в начале сезона 2009 года. В том сезоне он набрал 1209 пробежек, сделав четыре сотни, включая лучший в карьере 270*, при 50,37 пробежек за иннинг. Это был шестой раз, когда он преодолел отметку в тысячу пробежек за сезон. Он приблизился к тому, чтобы побить этот показатель в следующем сезоне, когда 17 мая 2010 года он набрал 261 пробежку в матче против . До этого матча он испытывал трудности с битой — его средний показатель в чемпионате графств составлял всего 14,30.

Он объявил о своем уходе из игры 18 апреля 2016 года, сославшись на желание «не мешать молодым игрокам [пробиваться]» и сосредоточиться на тренерской работе и работе в Sky Sports в качестве телевизионного обозревателя.

Международная карьера

Индия в Англии, 2002 

Ки дебютировал во втором тесте против Индии в 2002 году, заменив , который сломал большой палец. Председатель отборочной комиссии, , сказал, что Ки был выбран из-за его «выдающихся результатов за Кент после посещения Национальной академии» зимой. Начав игру в паре с , Ки сделал 17  в своей единственной подаче, после чего был  . Оставшись в составе на третий тест, Ки сделал 30 ранов в первом иннинге и 34 во втором, когда Англия потерпела поражение с разницей в один иннинг. Однако его выступление было омрачено тем, что он отбил на три кэтча. Ки был снят с четвёртого и последнего теста, и его заменил Трескотик, который поспешил вернуться после травмы.

Англия в Австралии, 2002/03 

После успехов в домашнем крикете и многообещающих результатов, показанных в предыдущих выступлениях на тестах, Ки был выбран в состав команды для игры с Австралией. Несмотря на хорошую игру в  против команды , в котором он набрал 68 очков, он не был выбран для участия в первом тесте, вместо этого он выступал в качестве . В итоге он играл на поле больше времени, чем он мог себе представить, после того как  порвал связки колена во время игры на поле, и больше не принимал участия в матче.

Вернувшись в состав на второй тест вместо травмированного , сразу после обеденного перерыва Ки сделал одну единственную пробежку в первом иннинге, играя под номером три, после чего мяч был  Шейном Уорном. Во втором иннинге, когда его опередили  и , он снова сделал всего один удар, после чего мяч был пойман .

В третьем матче, проходившем на  в Перте, Ки выступил лучше. На  с «исключительным отскоком и темпом» Ки был единственным английским бэтсменом, которому удалось сохранить свою калитку в неприкосновенности в течение длительного периода времени. Он пассивно отбивал, набрав 47 очков, что стало самым высоким показателем за весь иннинг. Затем он поймал мяч Бретта Ли, а затем оказал Хусейну «мощную поддержку», набрав 23 очка. Англия проиграла тестовый матч с разницей в один иннинг и 48 пробежек, что обеспечило Австралии сохранение кубка «Эшес».

После перерыва в первой части однодневных матчей  Англия переехала в Мельбурн для проведения четвёртого теста. К несчастью для Ки, он попал на удочку в первом иннинге, поставив  (lbw) на втором мяче от , Бретта Ли. Когда Англия , Ки сделал дебютный 50 мяч, чтобы Австралия снова была вынуждена биться. В конце концов, он выбыл сразу после того, как был подан новый мяч, пойманный на  при счёте в 52 очка.

В последнем тесте, проходившем на «», Англия пыталась избежать поражения . Ки сделал три пробежки в первом иннинге Англии, после чего выбыл на безобидном хав-волле от , игравшего в своем последнем тесте Ashes. В последнем иннинге тура он сделал 14 пробежек, после чего был пойман на мидвикете, однако к тому моменту Англия имела на счету почти 350 пробежек и была готова к утешительной победе. В издании  за 2004 год было сказано, что Ки «оправдал свой выбор, опередив более опытного игрока, такого как , но не закрепил свое место».

Зимбабве и Южная Африка в Англии, 2003 

Несмотря на малорезультативное начало , в котором он только один раз в первых семи подачах перевалил за 40, Ки сохранил своё место в составе команды для участия в тестах в гостях у зимбабвийцев. Играя под пятым номером в обоих тестах, Ки не смог оказать значительного влияния, набрав 18 очков в первом матче и четыре во втором. У него были причины чувствовать себя обиженным из-за своего выбывания в первом тесте — ампайр  признал его мяч пойманным сзади, несмотря на то, что Ки не попал по мячу.

Его включение в состав команды для участия в турнире One Day International (ODI) на следующей серии  против Зимбабве и ЮАР объясняется скорее отсутствием свободных игроков, чем его собственной формой; он лишь однажды перевалил за 40. Ки дебютировал в ODI против Зимбабве в матче открытия турнира; он набрал 11 очков, а затем попал под левосторонний спин . Ки сыграл ещё только один матч в этой серии; против ЮАР он , сделав «дикий замах» по первому мячу, полученному от . После выхода Англии в финал турнира Ки был исключён из состава «для того, чтобы получить некоторую игровую практику в более длинной форме игры перед серией тестов» против ЮАР. Однако в этой серии Ки не появился.

Вест-Индия в Англии, 2004 

Ки вернулся в состав команды для участия в тестовых матчах после отличного начала . Он сделал 1000 пробежек за сезон к 2 июня, что стало самым ранним сроком достижения этого рубежа за 16 лет, и имел пять сотен очков в семи иннингах. Однако его форма в крикете с ограниченными оверами была не столь хороша — за весь сезон он преодолел отметку в пятьдесят очков лишь однажды. Несмотря на это, он был вызван в команду для участия в серии NatWest против Вест-Индии и Новой Зеландии.

Серия Ки началась с пятого матча турнира, против Вест-Индии в . Когда Англия набрала 160 очков, Ки вышел на поле, но набрал всего шесть очков, после чего его выбил . Единственный раз он вышел на поле против Новой Зеландии в конце группового этапа — Ки набрал 18 очков и хорошо играл, пока его мяч не был пойман за спиной.

Его место в составе команды было обеспечено после того, как Марк Батчер выбыл из игры, получив удар сзади в автоаварии и хлыстовую травму. Ки воспользовался возможностью, продвигаясь к дебютной сотне в тестах. Wisden описал это как «мощное ведение и рывок». Его мяч соперники уронили дважды —  не смог парировать Ки на 16, а  не смог выбить его при счёте 58. Ки сохранял концентрацию на протяжении всего матча, даже после встречи с королевой на презентации во время перерыва на чай. Он достиг своей сотни, пробив боулинг  за , и к концу первого дня набрал 167 очков . Во второй день он продолжил позитивную игру и сделал свою вторую сотню с помощью четырёх ударов в сторону . В итоге он выбыл из игры, когда «отбил широкий мяч Брайану Ларе в », набрав 221 очко. Во втором иннинге он был выбит () своим капитаном, , который набрал свою вторую сотню в матче.

Во втором тесте Ки испытывал трудности в , что было отмечено Коллинзом, который несколько раз отбивал подачу, прежде чем найти способ его выбить. Его второй иннинг продолжался всего семь мячей, прежде чем Ки «отбил простой мяч в », заработав всего четыре очка.

Самый ценный иннинг Ки, по мнению Wisden, пришёлся на третий тест. Несмотря на то, что в первом иннинге он набрал всего шесть очков, Ки вышел на поле во втором иннинге, когда Англии требовалось набрать ещё 216 очков, чтобы повести в серии со счетом 3-0. Изначально играя вместе с Майклом Воганом, а затем с , Ки сделал 93 удара, чтобы привести Англию к цели, что стало рекордным результатом четвёртого иннинга для победы в тесте на . Его серия завершилась, когда он сделал десять пробежек и принёс победу сборной Англии в последнем тесте с разницей в десять калиток.

Выступления Ки в серии и его домашние результаты принесли ему признание — он был назван одним из пяти  в издании 2005 года.

Англия в Южной Африке, 2004/05 
После выступления во время серии против Вест-Индии Ки был взят в сборную Англии для участия в турне по Южной Африке в период межсезонья. Однако, после возвращения Марка Батчера в команду после травмы, Ки потерял своё место. Это произошло несмотря на то, что он набрал 87 очков в разминочной игре против команды  XI, в которой Батчер набрал всего шесть очков. Вернувшись в команду для участия в третьем тесте после того, как Батчер получил травму запястья, Ки сделал «утку» в первой подаче, а затем «решительно защищался», набрав 41 очко до того, как его  .

В четвёртом тесте, проходившем на стадионе «», Ки набрал 83 очка в партнёрстве с Эндрю Штраусом (182), которое Wisden назвал «жёсткой поддержкой Ки». Во втором иннинге он добавил ещё восемнадцать очков к своему игровому счёту, и этот вклад помог Англии одержать окончательную победу. В финальном тесте оба иннинга закончились вничью из-за дождя, и оба раза Ки был выбит .

ICC World Twenty20 
Ки ненадолго вернулся в международный крикет на соревнованиях , сыграв свой единственный матч Twenty20 International против  во время турнира в качестве замены травмированного . Он сделал 10 нот-аутов с восьми мячей в матче, в котором Нидерланды победили с последним мячом.

Карьерные рекорды и статистика

Тестовые матчи 
Рекорды:
 Рекорд партнёрства на второй калитке на стадионе Lord’s Cricket Ground: 291 с , 2004 год, матч против Вест-Индии
 Рекорд партнёрства на второй калитке на стадионе : 182 с Эндрю Штраусом, 2004/05, матч против Южной Африки
Тестовые сотни:

Карьерные достижения:

Однодневные международные матчи 
Карьерные достижения:

Лучшие выступления за карьеру

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Крикетчики Англии